Lastic puede referirse a: 

 Lastic, comuna francesa situada en Cantal.
 Lastic, comuna francesa situada en Puy-de-Dôme.